27-й чемпионат Европы по настольному теннису проходил с 4 по 12 октября 2008 года в Санкт-Петербурге в СКК «Петербургский». Было разыграно 6 комплектов медалей: в мужском и женском одиночном и парном разрядах и командных соревнованиях, впервые не проводился турнир смешанных пар.

Календарь

12 октября

Командный разряд 
Соревнования проходят в трёх дивизионах. 16 команд, входящих в первый дивизион (Championships Division), разыграют медали чемпионата. Сначала они проведут матчи с соперниками по группе, занявшие 1-е и 2-е места в группах, выходят в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-е и 4-е места в группах, отправляются в турнир за 9—16-е места. Три худшие сборные 1-го дивизиона на следующем чемпионате Европы заменят три победителя 2-го дивизиона (Challenge Division), аналогично происходит обмен между 2-м и 3-м дивизионами.

Мужчины

Группа A

Группа В

Группа C

Группа D

Плей-офф 

Финал
 Германия — Белоруссия — 3-2
 Тимо Болль — Виталий Нехведович — 3:0 (2, 4, 6)
 Дмитрий Овчаров — Владимир Самсонов — 0:3 (-6, −3, −9)
 Бастиан Штегер — Евгений Щетинин — 3:0 (11, 6, 2)
 Тимо Болль — Владимир Самсонов — 0:3 (-8, −8, −6)
 Дмитрий Овчаров — Виталий Нехведович — 3:1 (7, −6, 9, 9)

Классификационные матчи 

Победителями соревнований во втором дивизионе стали сборные Чехии, Словении и Испании. На следующем чемпионате Европы они выступят вместо занявших 14—16-е места команд Греции, Португалии и Словакии.

Женщины

Группа A

Группа В

Группа C

Группа D

Плей-офф 

Финал
 Венгрия — Нидерланды — 0-3
 Георгина Пота — Ли Цзе — 1:3 (9, −9, −6, −6)
 Кристина Тот — Ли Цзе — 1:3 (-7, −9, 8, −7)
 Петра Ловаш — Елена Тимина — 1:3 (-9, −9, 9, −9)

Классификационные матчи 

Победителями соревнований во втором дивизионе стали сборные Украины, Литвы и Турции. На следующем чемпионате Европы они выступят вместо занявших 14—16-е места команд Бельгии, Сербии и Болгарии.

Одиночный разряд

Мужчины 

 1/2 финала

 Финал

Женщины 

 1/2 финала

 Финал

Парный разряд

Мужчины 

 Финал
 Тимо Болль / Кристиан Зюс —  Вернер Шлагер /  Тринко Кеен — 4:3 (-9, 8, −7, −7, 8, 8, 6)

Женщины 

 Финал
 Кристина Тот / Георгина Пота —  Вэньлин Тань-Монфардини / Николета Стефанова — 4:2 (-6, 4, 9, −11, 6, 10)

Ссылки 
 Результаты
 Прямые трансляции

2008
Настольный теннис
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Октябрь 2008 года
Международные соревнования по настольному теннису в России
Спорт в России в 2008 году
2008 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты Европы в России